Алкарія () — португальська власна назва.

Топоніми

Алкарія (Порту-де-Мош) — парафія.
 Алкарія (Фундан) — парафія.
 Алкарія-Руйва — парафія.